Ikrath ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Ikrath (1888–1970), österreichischer Maler und Kunstpädagoge
 Peter Michael Ikrath (* 1953), österreichischer Bankmanager und Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Ickrath